Fire and Ice (gedicht), een gedicht uit 1920 van Robert Frost
Fire and Ice (Warriors), vertaald als Water en Vuur (Warrior Cats), een roman uit 2003, horend bij de Warrior Cats-serie van Erin Hunter.
Fire and Ice (1983), een animatiefilm uit 1983.
Fire and Ice (1986), een film uit 1986.
Fire and Ice (2008), een film uit 2008.
Fire and Ice: The Winter War of Finland and Russia, een Amerikaanse documentaire uit 2005.
Fire and Ice (videospel), een videospel uit 1992 van Andrew Braybrook voor Graftgold.
Fire and Ice (bordspel), een bordspel uit 2002.
Fire and Ice (Yngwie J. Malmsteen  album) een album uit 1992 van Yngwie J. Malmsteen.
Fire and Ice (Steve Camp album), een album uit 1983 van Steve Camp
Fire and Ice (The Batman), een aflevering van de serie The Batman
Fire and Ice (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210.